Okręty US Navy o nazwie USS  "Saranac", pochodzącej od rzeki Saranac w Nowym Jorku:
 Pierwszy "Saranac"  był brygiem zbudowanym w 1814 i wycofanym ze służby w 1818.
 Drugi "Saranac" był slupem wojennym zwodowanym w 1848 i zniszczonym w 1875.
 Trzeci "Saranac"  był stawiaczem min zbudowanym w 1899, zakupionym przez Marynarkę w 1917 i wycofanym ze służby w 1919.
 Czwarty "Saranac" (AO-74) był tankowcem służącym w latach 1943 - 46.
Saranac